

Patronyme 

 Guillaume de Nogaret (1260-1313), juriste français, conseiller de Philippe IV le Bel 
 François-Félix Nogaret (1740-1831), écrivain français 
 Dominique-Vincent Ramel-Nogaret (1760-1829), ministre des finances français 
 Pierre Barthélémy de Nogaret (1762-1841), homme politique et haut fonctionnaire français
 Maison de Nogaret de La Valette, dont :
 Pierre de Nogaret (v. 1500-1553), militaire français 
 Jean de Nogaret de La Valette (1527-1575), capitaine français 
 Bernard de Nogaret (1553-1592), aristocrate et militaire français  
 Jean-Louis de Nogaret de La Valette (1554-1642), militaire français, mignon d’Henri III 
 Henry de Nogaret de La Valette (1591-1639), militaire français 
 Bernard de Nogaret de La Valette d'Épernon (1592-1661), militaire français 
 Louis de Nogaret de La Valette d'Épernon (1593-1639), cardinal français 
 Louis-Charles de Nogaret de Foix (1627-1658), gouverneur et lieutenant général français 
 Louis de Nogaret de La Valette (?-1679), évêque français

Toponyme 

 Nogaret, commune française de la Haute-Garonne ;
 Gontaud-de-Nogaret, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Saint-Pierre-de-Nogaret, commune française de Lozère.